Dagon kan syfta på: 

 Dagon – en semitisk gud
 Dagon (fastighetsbolag) – ett fastighetsbolag
 Dagon (film) – en film
 Dagon (djur) – ett släkte av fjärilar
 Dagon (fästning) – en över 2000 år gammal fästning utanför Jeriko
 Dagon, Myanmar – en kommun i Myanmar